Фичев — болгарская фамилия. Известные носители:

 Фичев, Иван (1860—1931) – болгарский военный деятель, генерал-лейтенант (с 1914), академик.
 Фичев, Никола (1800—1881) — болгарский архитектор, строитель и скульптор.